Шургуял — название нескольких населённых пунктов:
 Шургуял — деревня в Новоторъяльском районе Республики Марий Эл.
 Шургуял — деревня в Сернурском районе Республики Марий Эл.
 Шургуял — деревня в Советском районе Республики Марий Эл.